Memoria ist
 ein Begriff aus der Rhetorik
 eine Bezeichnung für das Memorialwesen
 Gedächtniskirche für einen Märtyrer oder Heiligen
 ein Asteroid, siehe (1247) Memoria 
 ein Fachausdruck der Architekturgeschichte, s. Memoria (Architektur)
 ein Album der argentinischen Popband Erreway, siehe Memoria (Album)
 ein Spielfilm von Apichatpong Weerasethakul, siehe Memoria (Film)
 ein Computerspiel aus der Reihe Das Schwarze Auge, siehe Das Schwarze Auge: Memoria

Siehe auch:

 in memoriam